Imboccatura – in musica indica la parte degli strumenti a fiato che viene inserita in bocca per emettere l'aria e di conseguenza il suono. Per estensione il termine può indicare la tecnica con cui se ne ricava il suono. L'imboccatura degli ottoni viene in genere chiamata  bocchino
Imboccatura – in equitazione è la parte del morso che si mette in bocca al cavallo
Imboccatura – apertura di una bottiglia o in generale ad esempio di un contenitore, un tubo, una galleria